Gschnarret ist der Name folgender Orte:

 Gschnarret (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft der Gemeinde Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Gschnarret (Gemeinde Stroheim), Ortschaft der Gemeinde Stroheim, Bezirk Eferding, Oberösterreich